

Localidades
Cremona
Cremona (província)
Diocese de Cremona

Pessoas
Gerardo de Cremona
Luigi Cremona
Paulo Cremona
Cremona (cantor)

Outros
486 Cremona

Cremona
Desambiguações de topônimos